Regierung Geens steht für folgende flämische Regierungen:

 Regierung Geens I (1981–1985)
 Regierung Geens II (1985–1988)
 Regierung Geens III (Februar bis Oktober 1988)
 Regierung Geens IV (1988–1992)